У́лица Коперника — название улиц в различных населённых пунктах государств мира.

Белоруссия 
 Улица Коперника — улица в Лиде
 Улица Коперника — улица в Несвиже
 Улица Коперника — улица в Осиповичах
 Переулок Коперника — улица в Барановичах
 Переулок Коперника — улица в Могилёве

Польша 
 Улица Николая Коперника — улица в Варшаве.

Россия 
 Улица Николая Коперника — улица в Москве.
 Улица Коперника — улица в Калининграде.

Украина 
 Улица Коперника — улица в Киеве.
 Улица Коперника — улица во Львове.
 Проезд Коперника — улица в Мариуполе.